«Похождения Чичикова» — фельетон (сатирическая повесть) Михаила Булгакова, написанный в 1922 году. Впервые опубликован 24 сентября 1922 года в газете «Накануне».

Сюжет 
В царстве теней однажды случился день открытых дверей. Ожившие гоголевские герои вышли на белый свет и отправились в Россию начала 1920-х годов.

Чичиков, пересев с брички в автомобиль, направился в ту же гостиницу, где проживал сто лет назад. За прошедшее время там ничего не изменилось, кроме таблички: теперь на фасаде появилась вывеска «Общежитие». Когда с Павла Ивановича стали требовать ордер на заселение, Чичиков не смутился, вызвал управляющего и быстро решил этот вопрос. Столь же легко он устроился на службу, предварительно заполнив длинную анкету, которую регистраторша даже не стала читать.

В очереди за пайком Чичиков встретил Собакевича; чуть позже, на Кузнецком, столкнулся с Ноздрёвым. Пообщавшись со старыми знакомыми, герой решил заняться внешней торговлей. Дела у него сразу пошли на лад: Павел Иванович и бриллиантами промышлял, и брабантские кружева за границу переправлял. Собрав капитал, обратился в учреждение с заявлением, что хочет арендовать некое предприятие, от которого государство получит большую выгоду. Дальше дела Чичикова приняли головокружительных размах: он продал Коробочке Манеж, взял подряд на электрификацию города, учредил контору по изготовлению железа из опилок.

Когда деяния Чичикова раскрылись, чиновники решили прочитать его анкету. Там было указано: звание — «гоголевский персонаж», род занятий до революции — «скупка мёртвых душ». Пошли искать арендуемое героем предприятие и обнаружили на его месте памятник Пушкину.

Найти и обезвредить героя помог автор фельетона, попросивший в качестве оплаты за труд собрание сочинений Гоголя. Однако стоило «золотообрезным» томикам появиться на столе — сон закончился.

Художественные особенности 

По мнению составителей Булгаковской энциклопедии, определённое влияние на автора «Похождений Чичикова» оказала появившаяся в 1918 году статья Николая Бердяева «Ду́хи русской революции», в которой говорилось, что «по-прежнему Чичиков ездит по русской земле и торгует мёртвыми душами». Описывая деяния последователей гоголевского персонажа, которые смело «возводят богатство народное на призрачном, нереальном базисе», Бердяев пояснял, что не революция создала «омертвение душ», но она их проявила:

Литературовед Василий Новиков, отметив, что «Похождения Чичикова» стали для Булгакова подготовкой к написанию «Дьяволиады», уточнил: гоголевские персонажи понадобились писателю для того, чтобы «раскрыть алогизм отрицательных явлений». Процветание Чичикова в нэпмановской Москве происходило благодаря тем, кто словно сошёл со страниц гоголевского произведения: рвача Собакевича, лгуна Ноздрёва, занимающих кресла в чиновничьих кабинетах неучей и бездельников:

Отзывы и рецензии 
Мнения о «Похождениях Чичикова» и других фельетонах Булгакова, опубликованных в первой половине 1920-х годов, расходились. В число тех, кто доброжелательно откликнулся на творчество молодого литератора, входили Горький и Замятин. Резкое неприятие шло от критика и одного из лидеров пролеткульта Леопольда Авербаха, обнаружившего в «Похождениях Чичикова» авторскую радость по поводу разгула гоголевских героев по России. В рецензии, напечатанной в «Известиях» (1925, 20 сентября), Авербах предупреждал, что с появлением Булгакова издательствам и Главлиту следует быть настороже.

На реплику одного из критиков («Книгоноша», 1925, № 3), заметившего, что «М. Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи», отозвался сам писатель:

Примечания 

Повести 1922 года
Повести Михаила Булгакова
Произведения, впервые опубликованные в газете «Накануне»
Мёртвые души
Фельетоны